Volumen 2 o simplemente Vol. 2 es una denominación usual en varios ámbitos que se utiliza para denotar una continuidad con alguna obra previa. Algunos de ellos son:

En música
 Best of The Beach Boys Vol. 2 de The Beach Boys;
 Café de los Maestros Vol. 1 y 2;
 Cuarto para las cuatro (Volumen 2) de Jeans;
 Era volumen 2 del proyecto musical Era;
 GIT Volumen 2 de GIT;
 GLAY rare collectives vol. 1 y vol. 2 de Glay;
 Greatest Hits: Volume II de The Goo Goo Dolls;
 Hay mucho rock'n roll: Volumen 2 de Platero y Tú;
 Lo mejor de los mejores – Volumen 1 y 2 de Fito Páez;
 Nativity in Black, Vol. 2 de Black Sabbath;
 Pappo's Blues Volumen 2 de Pappo;
 ¿Quién va a garpar todo esto? (Volumen 2) de Los tipitos;
 Serrat...eres único. Volumen 2, álbum tributo a Joan Manuel Serrat;
 Volumen 2 de Buddha Bar;
 Volumen 2 de Café del Mar;
 Volumen 2 de Polifemo;
 Volumen 2, nombre de dos álbumes de Suzumiya Haruhi no Yūutsu

Bandas sonoras
 BSO Grey's Anatomy. Volume 2, banda sonora de la serie estadounidense Grey's Anatomy;
 Selections from George Gershwin's folk opera Porgy and Bess. Volume 2, de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin;
 Volumen 2 de la serie televisiva brasilera Confesiones de adolescentes;
 Volumen 2 de la telenovela brasilera Pantanal;
 Volumen 2: Bailables del Mercado de la telenovela chilena Amores de mercado;

En cine y televisión
 Kill Bill: Volumen 2;
 Kill Gil: Vols. 1 & 2 capítulo de Los Simpson;

Tankōbon
 Volumen 2 de D•N•Angel;
 Volumen 2 de Fruits Basket;
 Volumen 2 de Lagoon Engine;
 Volumen 2 de Pluto;
 Volumen 2 de Saint Seiya;

Historietas
 Volumen 2 de la línea Amalgam;
 Volumen 2 de la saga Kick-Ass;
 Volumen 2 de la serie regular de The Authority; o
 Volumen 2 de la saga WildCats.